Gera heißen Ortschaften und geographische Objekte:

in Deutschland
 Gera, kreisfreie Stadt in Thüringen (an der Weißen Elster)
 Gera (Fluss), Zufluss der Unstrut in Thüringen, und deren Quellflüsse und Flussarme
 Wilde Gera
 Zahme Gera
 Wilde Gera (Erfurt)
 Gera, ehemalige Gemeinde an der Zahmen Gera; siehe Geraberg
 Bezirk Gera, ehemaliger Bezirk der DDR, benannt nach seiner Bezirkshauptstadt

in anderen Staaten
 Gera Lario, Gemeinde am Comer See, Provinz Como, Lombardei, Italien
 Gera (Lesbos), Stadt auf der griechischen Insel Lesbos
 Gera (Pizzighettone), Ortsteil von Pizzighettone, Provinz Cremona, Lombardei, Italien
 Gera (Virginia), Ortschaft im US-Bundesstaat Virginia
 Königreich Gera, ehemaliges afrikanisches Königreich
 ein Woreda in der äthiopischen Region Oromia

Gera bezeichnet:
 Gera (Schiff, 1961), Museumsschiff in Bremerhaven
 ein Dampfschiff (1891–1917), vgl. Städte-Klasse#Gera
 ein Dampfschiff (1917–1941), gebaut für DADG,  seit 1921 niederländische Benekom, 1941 durch U 96 versenkt
 ein Schiff (1923–1958), vgl. Dortmund (Schiff, 1926)#Schicksal der Schwesterschiffe
 altes Gewichtsmaß, siehe Maße und Gewichte in der Bibel#Gewichte

Gera oder Géra ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Günther-Gera (1864–1941), deutscher Bildhauer und Hochschullehrer
 Imre Géra (* 1947), ungarischer Radrennfahrer
 Josef Anton Gera (1938–1997), deutsches Opfer rechtsextremer Gewalt
 József Gera (1896–1946), ungarischer Kinderarzt, Politiker und Nationalsozialist
 Karl Holgersson Gera († 1566), schwedischer Reichsrat
 Lucio Gera (1924–2012), argentinischer Theologe
 Manuel Gera (* 1963), deutscher Kirchenmusiker und Organist
 Willy Müller-Gera (1887–1981), deutscher Maler und Graphiker
 Zoltán Gera (* 1979), ungarischer Fußballspieler

Gera () ist der Name folgender Personen, die im Alten Testament vorkommen:
 Sohn Benjamins 
 Vater Ehuds 
 Sohn Belas, Enkel Benjamins 

Siehe auch:
 Gerra
 Kleingera